Вавреше́н-су-Дене́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північний схід від Парижа, 45 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 667 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1697,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ваврешен-су-Денен на сайті французького Національного інституту географії
 Ваврешен-су-Денен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ваврешен-су-Денен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ваврешен-су-Денен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ваврешен-су-Денен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор